Cod ATC V20 este o parte a Sistemului de clasificare Anatomo Terapeutico Chimică.
V Varia (diverse)
V20 Pansamente chirurgicale

Sistem de clasificare Anatomo Terapeutico Chimică
coduri ATC